Mariano Paredes puede referirse a:

 Mariano Paredes y Arrillaga Presidente de México en 1846;
 Mariano Paredes (Guatemala) Presidente de Guatemala de 1849 a 1851.